«Гамаюн, птица вещая»
 «Гамаюн, птица вещая» — картина В. М. Васнецова 1897 года.
 «Гамаюн, птица вещая» — стихотворение А. А. Блока 1899 года.